FK Buducnost Podgorica är ett montenegrinskt lag från huvudstaden Podgorica och spelar i högsta serien.

Meriter 
 Klubben var mästare (5): 
 2008, 2012, 2017, 2020, 2021

Placering tidigare säsonger

Trupp 2019/2020 
Uppdaterad: 8 oktober 2019

Kända spelare 
Laget har haft 2 stora stjärnor som är
 Predrag Mijatović - Real Madrid
 Dejan Savićević - AC Milan

Källor

Externa länkar 
Officiell Hemsida
FK Budućnost Podgorica på Soccerway

Fotbollsklubbar i Montenegro